Мозес Вирасамми Нагамуту (, род. 30 ноября 1947 года) — премьер-министр Гайаны с 20 мая 2015 года.

Биография 
Выходец из семьи тамильских иммигрантов. В возрасте 17 лет вступил в Народную прогрессивную партию, на выборах 1992 года, принесших ей победу, был избран в Национальную ассамблею и занял посты министра информации и местного самоуправления. Занимал эти посты в нескольких кабинетах поочерёдно, но в 2000 году ушёл в отставку, сохранив за собой депутатский мандат. В 2008 году неудачно баллотировался на пост лидера НПП, а после провала попытки выдвинуться в 2011 году кандидатом от НПП в президенты вышел из неё и вступил в оппозиционный Альянс за перемены. В 2015 году эта партия одержала победу на парламентских выборах, а занявший пост президента её лидер Дэвид Грейнджер назначил Нагамуту премьер-министром и первым вице-президентом страны.

Примечания

Ссылки 
 Prime Minister Moses Nagamootoo: A true Guyanese patriot and fearless politician

Премьер-министры Гайаны
Родившиеся в 1947 году
Родившиеся 30 ноября